Limestone County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Limestone County, Alabama
 Limestone County, Texas